Mjels kan have flere betydninger:
 Mjels (Oksbøl Sogn) – bebyggelse i Oksbøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Mjels (Aalborg Kommune) – landsby i Ferslev Sogn, Aalborg Kommune

Se også:
 Mjel (Nørre Tranders Sogn) – bebyggelse i Nørre Tranders Sogn, Aalborg Kommune